Bruno Rossi (1905-1993) – fisico italiano.
 Bruno Rossi (1915-1977) – calciatore italiano – di ruolo mediano.
 Bruno Rossi (1911 – ...) – calciatore italiano di ruolo centrocampista.
 Premio Bruno Rossi – premio di astrofisica delle alte energie.